Приз за лучший сценарий () — традиционная награда Каннского кинофестиваля, которой члены жюри награждают фильм с лучшим, по их мнению, сценарием. Премией награждается сценарист.

Лауреаты 
<center>

Премии за сценарий